Cimitero militare polacco – cimitero militare a Montecassino
 Cimitero militare polacco – cimitero militare a Casamassima
 Cimitero militare polacco – cimitero militare a Loreto
 Cimitero militare polacco – cimitero militare a Bologna